Владимир Викторович Виноградов
 Виноградов, Владимир Викторович (1955—2008) — российский банкир и предприниматель, основатель «Инкомбанка».
 Виноградов, Владимир Викторович (1930—1990) — член-корреспондент АМН СССР.